

Bielorussia 
 Cattedrale di Santa Sofia – a Polack

Cina 
 Cattedrale di Santa Sofia – ad Harbin

Cipro 
Cattedrale di Santa Sofia – Nicosia

Macedonia 
 Cattedrale di Santa Sofia – ad Ocrida

Russia 
 Cattedrale di Santa Sofia – a Carskoe Selo
 Cattedrale di Santa Sofia – a Velikij Novgorod
 Cattedrale di Santa Sofia – a Vologda

Ucraina 
 Cattedrale di Santa Sofia – a Kiev
 Cattedrale di Santa Sofia – a Žytomyr

Pagine correlate
 Basilica di Santa Sofia
 Chiesa di Santa Sofia